Andri Guðjohnsen – calciatore islandese
 Arnór Guðjohnsen – ex calciatore islandese
 Eiður Guðjohnsen – allenatore di calcio ed ex calciatore islandese
 Sveinn Aron Guðjohnsen – calciatore islandese